Novos Horizontes é o segundo álbum de estúdio da cantora Brenda dos Santos, lançado em setembro de 2012 pela gravadora Sony Music durante a ExpoCristã. Produzido pelo cantor e músico Paulo César Baruk, a obra mantém a mesma sonoridade contida no trabalho anterior, unindo a música pop com o chamado "pentecostal". O elogiado projeto gráfico do disco foi produzido por Carlos André Gomes, que já criou encartes para vários artistas como Heloisa Rosa, Resgate e Leonardo Gonçalves. No dia 20 de setembro de 2012, a gravadora divulgou a primeira faixa de trabalho do disco, "Invisível", que recebeu milhares de acessos em poucas horas.

Faixas
"Invisível"
"Quando me Chamar"
"Vitória"
"Quero Te Louvar"
"Adorarei"
"O Meu Deus"
"Eu Te Amo Jesus"
"Ele Vem"
"O Teu Amor me Alcançou"
"Juntos pra Sempre"
"Eu Confio em Ti"
"Pra Sempre"

Álbuns de 2012
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil
Álbuns produzidos por Paulo César Baruk